Ви́ктор Евге́ньевич Зерно́в () — советский футболист и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер РСФСР (1989).

Работал в клубах «Геолог» Тюмень (1988, тренер), «Спартак»-д Москва (1989—1995, старший тренер). Был главным тренером в командах «Спартак» Нальчик (1998), «Динамо»-2 Москва (1999), «Черноморец» Новороссийск (2001), «Краснознаменск» (2001), «Спартак» Кострома (2003), МТЗ-РИПО Минск (2004). Главный тренер сборной вооружённых сил Бирмы (1996—1998), Консультант национальной сборной Ирана (1999—2000), Главный тренер молодёжной сборной Ирана (1999—2000).

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Сибиряк»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Спартак-2» Москва
Тренеры ЖФК «Рязань-ВДВ»
Тренеры ФК «Спартак-Нальчик»
Тренеры ФК «Динамо-2» Москва
Тренеры сборной Ирана по футболу
Тренеры ФК «Черноморец» Новороссийск
Тренеры ФК «Краснознаменск»
Тренеры ФК «Спартак» Кострома
Тренеры ФК «Партизан» Минск